Александр Елин: Елин, Александр Михайлович (род. 1958) — советский и российский поэт-песенник, продюсер и журналист.
 Елин, Александр Николаевич (род. 1958) — генерал-лейтенант полиции, начальник ГУВД Кемеровской области.